Rudolf Bacher je jméno a příjmení více osob:

 Rudolf Bacher (výtvarník) (1862–1945) – rakouský malíř a sochař
 Rudolf Bacher (lékař) (1877–1925) – moravský lékař, rentgenolog, průkopník radioterapie

podobné
 Rudolf Bächer (1856–1915) – český průmyslník a strojírenský podnikatel